

Persone
Milan Savić – calciatore serbo (n. 1994)
Milan Savić – calciatore bosniaco (n. 2000)